Skrela est un patronyme notamment porté par : 
 Jean-Claude Skrela (né en 1949), ancien international français de rugby à XV,
Ses deux enfants :
 David Skrela (né en 1979), international français de rugby à XV,
 Gaëlle Skrela (née en 1983), internationale française de basket-ball.